Voege ist der Name von

 Waldemar Voege (1901– nach 1935), deutscher Landrat im Landkreis Flatow

Voege bezeichnet

 Voege (Verlag), Ansichts- und Landkartenverlag in Berlin in der ersten Hälfte des 20. Jahrhunderts

Siehe auch
 Föge
 Vöge